Cappella di San Giorgio a Settimo Torinese, nella città metropolitana di Torino
Cappella di San Giorgio al Broletto, quasi completamente distrutta nel 1640
Saint George's Chapel, la cappella del castello di Windsor
Cappella di San Giorgio, nell'Abbazia di Westminster
Cappella nel Castello di San Giorgio (Sorico)
Cappella di San Giorgio nel Priorato di Sant'Orso, ad Aosta
Cappella di San Giorgio nel comune di Trinità, Cuneo
Cappella di San Giorgio, nel castello di Windsor

Pagine correlate 

Chiesa di San Giorgio